La competizione dello slalom speciale maschile di sci alpino ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta i giorni 7 e 8 febbraio 1964 sullo pista del Axamer Lizum a  Innsbruck.

Risultati

Qualificazioni

1ª manche 
I migliori 25 tempi ammessi alla finale. I restanti al secondo turno.

2ª manche 
I migliori 25 tempi ammessi alla finale.

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale maschile